Uniontown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Uniontown Historic District (Uniontown, Alabama), NRHP-ID 00000137
 Uniontown Historic District (Uniontown, Maryland), NRHP-ID 86000059